MVS (system operacyjny)
 Microsoft Visual Studio